De Coppa Italia 2003–2004 was de 56ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 17 augustus 2003 en eindigde op woensdag 12 mei 2004 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Delle Alpi in Turijn onder leiding van scheidsrechter Gianluca Paparesta. De beker ging voor de vierde keer in de clubgeschiedenis naar Lazio Roma, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Juventus.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2003/04
 Serie B 2003/04

Bekervoetbal 2003/04
2004